Székelyek
Székely, régi magyar családnév
Települések
Székely település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Székely egykori település Érd város területén
Kisszékely, település Tolna megyében
Nagyszékely, település Tolna megyében